Bjørn Helge Riise (1983 -), footballeur norvégien ;
 Frederik Riise (1863-1933), photographe danois ;
 Hege Riise (1969 -), footballeuse norvégienne ;
 John Arne Riise (1980 -), footballeur norvégien.

Homonymie de patronyme danois
Homonymie de patronyme norvégien